Ак-Суг (Ак-Сук, устар. Аксук;  — «белая вода»; в верховье Ак-Хем) — река в Республике Тыва, левый приток Хемчика'.

Длина реки — 160 км, площадь водосборного бассейна — 3170 км². Среднегодовой расход воды — 14 м³/с. В долине развито сельское хозяйство с орошением. Годовое водопотребление составляет 1 % годового стока реки (15 млн м³).

Ак-Суг впадает в Хемчик на 99 км от его устья. Река имеет 46 притоков менее 10 км, общая длина которых составляет 173 км, также на водосборе расположены 82 озера, общая площадь которых составляет 10,23 км².

В истоках реки Ак-Суг расположена гора Кызыл-Тайга.

Населённые пункты в долине реки 
Бора-Тайга — село в Сут-Хольского кожууне.

Примечания

Топографические карты 
 

Притоки Хемчика
Реки Тывы